Тихоокеанский флот ВМС США — оперативно-стратегическое объединение ВМС США, включающее 3-й, 5-й и 7-й оперативные флоты ВМС США;
 Тихоокеанский флот ВМФ России — оперативное соединение Военно-Морского Флота Российской Федерации.

См. также 
 Тихоокеанские военно-морские силы Мексики
 Военно-морские силы в Тихом океане